

Patronyme
 Alfred Chaumel (1889-1976), réalisateur français.
 Germaine Chaumel (1895-1982), photographe, chanteuse, pianiste, modiste et dessinatrice française.
 Jacques Chaumel (1908-1973), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme